Castrotierra puede hacer referencia a:

 Castrotierra de Valmadrigal, municipio de la provincia de León;
 Castrotierra de la Valduerna, localidad del municipio de Riego de la Vega en la provincia de León.